Randstad – konurbacja w zachodniej Holandii
 Randstad Holding – międzynarodowa agencja zatrudnienia z siedzibą w Holandii.